Gramilla blanca es el nombre común de dos plantas distintas:

 Cynodon dactylon, gramínea poácea de hoja perenne nativa del norte de África y sur de Europa. 
 Paspalum vaginatum, hierba perenne.